Łódź Lublinek – stacja kolejowa w Łodzi, położona w pobliżu osiedla Lublinek
 Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta – międzynarodowy port lotniczy